Christopher Rivera, né le   en Suisse, est un joueur suisse de hockey sur glace évoluant en tant qu'attaquant, avec le HC Fribourg-Gottéron en Ligue nationale A

Carrière de joueur
Formé au Genève-Servette HC, Christopher Rivera intègre l'effectif professionnel en 2004. En 2005-2006, il est prêté pour 5 matchs au HC Martigny en LNB. La saison suivante, il dispute 3 rencontres, toujours en LNB, mais avec le HC Viège en parallèle de sa saison avec Genève. En 2007-2008, il joue 12 matchs avec le Lausanne Hockey Club, club partenaire du Genève-Servette HC. Le 29 juillet 2011, Genève annonce sa prolongation de contrat pour une saison plus une saison en option. Il prolonge son contrat avec le club des Vernets de nouveau en 2013 puis en 2015. Il quitte cependant son club formateur au début de la saison 2015-2016 pour rejoindre le HC Fribourg-Gottéron.

Carrière internationale
Il a représenté l'Équipe de Suisse de hockey sur glace aux Championnat du monde junior de hockey sur glace 2006 à Vancouver au Canada.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Genève-Servette HC|| LNA ||-||-||-||-||-|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2004-2005 ||Genève-Servette HC|| LNA ||39||0||1||1||0|| 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan="2"| 2005-2006 || Genève-Servette HC ||LNA || 39 || 2 || 4 || 6 || 12 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
|HC Martigny ||LNB || 5 || 1 || 1 || 2 || 18 ||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"| 2006-2007 || Genève-Servette HC ||LNA || 40 || 2 || 3 || 5 || 28 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|HC Viège ||LNB || 3 || 2 || 2 || 4 || 2 ||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2007-2008 || Genève-Servette HC ||LNA || 49 || 6 || 7 || 13 || 44 || 16 || 2 || 0 || 2 || 16
|-
|Lausanne HC ||LNB || 12 || 1 || 4 || 5 || 8 ||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009 || Genève-Servette HC ||LNA || 20 || 0 || 1 || 1 || 18 ||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010 || Genève-Servette HC ||LNA || 49 || 10 || 10 || 20 || 54 || 11 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
|2010-2011 || Genève-Servette HC ||LNA || 19 || 3 || 2 || 5 || 61 ||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2011-2012 || Genève-Servette HC ||LNA || 45 || 3 || 7 || 10 || 40 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|Lausanne HC ||LNB || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013 || Genève-Servette HC ||LNA || 50 || 7 || 6 || 13 || 100 || 7 || 0 || 2 || 2 || 20
|-
|2013-2014 || Genève-Servette HC ||LNA || 40 || 2 || 4 || 6 || 102 || 12 || 3 || 0 || 3 || 8 
|-
|2014-2015 || Genève-Servette HC ||LNA || 46 || 7 || 8 || 15 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

|2006||CM -20 ans||6||0||0||0||0||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Genève
Sportif genevois
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Martigny
Joueur du HC Viège
Joueur du Lausanne HC